Kitaoka peut faire référence à :
 Yumeko Kitaoka, de son vrai nom Kikuko Nakayama (née en 1971), ex-chanteuse et actrice, idole japonaise dans les années 1980.
 Kitaoka Fumio (1918-2007), artiste graveur japonais.
 Akiyoshi Kitaoka, professeur japonais au département de psychologie de l’université Ritsumeikan de Kyoto, créateur de l'illusion optique des Serpents tournants.